Il torneo di pallacorda ai Giochi della IV Olimpiade fu il secondo torneo olimpico (il primo ed unico ad avere valore ufficiale), tenutosi dal 18 al 28 maggio 1908 presso il Queen's Club di Londra.

Parteciparono 11 atleti, di cui 9 britannici e 2 statunitensi. Avrebbe dovuto prendervi parte anche il campione francese, de Luze, che però poi non si presentò.

Il torneo venne vinto dallo statunitense Jay Gould II, vincitore del Campionato dilettanti di pallacorda nel 1907 e nel 1908, che batté in finale il britannico Eustace Miles (già battuto altre quattro volte in precedenza). La medaglia di bronzo andò a Neville Bulwer-Lytton, conte di Lytton, che batté Arthur Page 3 set a 0 nella finale per il 3º posto del 28 maggio.

Risultati

Bibliografia 
  The Fourth Olympiad - London 1908 - Official Report, British Olympic Association, Londra, 1908, pagg. 314-320 (.pdf file)

 04
Sport ai Giochi della IV Olimpiade